Bulgan kan syfta på

Geografi

Azerbajdzjan 

 Bulqan, ort, Nakhchivan,

Mongoliet 

 Bulgan (provins), 
 Bulgan (provinshuvudstad), stad i provinsen Bulgan 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Dornod), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Ömnögobi), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Archangaj, lat 47,32, long 101,12), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Chovd), 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Archangaj, lat 47,21, long 101,13), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar